JBO est un sigle qui peut désigner :
 JBO (où JBO est le sigel de James Blast Orchester), un groupe de fun-metal allemand.

jbo est un code qui peut désigner :
 lojban, une langue construite, dont la morphologie et la grammaire sont conçues sur un modèle logique, selon les codes de langues ISO 639-2, ISO 639-3 et IETF.

Code